Retrato de caballero puede hacer referencia a alguna de las siguientes obras:

Retrato de caballero anciano
Retrato de caballero desconocido
Retrato de caballero joven
Retrato de un caballero (El Greco)
Retrato de caballero, óleo de Juan Bautista Maíno.
Retrato de caballero, óleo de Tintoretto.
Retrato de caballero, pintura de Vittore Carpaccio (1510).